Maricopa – plemię Indian północnoamerykańskich z Kalifornii
Miejscowości w USA:
 Maricopa – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Maricopa – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Maricopa (ang. Maricopa County) – w stanie Arizona